Стажевский — фамилия. Известные носители:

 Стажевский, Генрик — польский художник-авангардист XX века.
 Стажевский, Семён — украинский скульптор XVIII века.